STL steht für:
 Sacrae Theologiae Licentiatus, Abschluss in katholischer Theologie
 Schiffstechnischer Leitstand
 Short-Circuit Testing Liaison, Kooperation zwischen Testlaboren für hochspannungs Energieübertragungstechnik
 Società Trasporti Laziali, Tochterunternehmen des Regionalbusunternehmens COTRAL
 Sport-Team-Lüneburg, Sportverein im Landkreis Lüneburg
 Standard Template Library, Programmbibliothek für die Programmiersprache C++
 Statement List (deutsch Anweisungsliste (AWL)), Darstellungsformat in der Programmiersprache STEP 7
 STL-Schnittstelle, Dateiformat zum Übertragen von Daten an 3D-Drucker
 EBU STL, Dateiformat für den Untertitel-Austausch zwischen Rundfunkveranstaltern
 STL Untertitel Format, zur Untertitelung von DVDs
 Studia Leibnitiana, wissenschaftliche Fachzeitschrift
 St. Louis Cardinals, US-amerikanisches Baseball-Team
 St. Lucia, UNDP-Code
 Lambert-Saint Louis International Airport in St. Louis, Missouri (IATA-Code)
 Suara Timor Lorosa’e, Tageszeitung in Osttimor
 Suara Timor Lorosa’e Corporation, Medienunternehmen in Osttimor

Personen:
 STL, Pseudonym von Stella Mwangi (* 1986), kenianisch-norwegische Sängerin

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Stollberg

stl steht für:
 Stellingwerfs (ISO-639-3-Code), niedersächsischer Dialekt der Region um Oost- und Weststellingwerf, Provinz Friesland in den Niederlanden

Abkürzung